Паллюо́-сюр-Эндр () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 120 км на юго-запад от Орлеана, 33 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 792 человека (2007).

Достопримечательности 

 Монастырь Сен-Лоран ()
 Замок

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini